Ce whisky n'existe plus, et n'est donc commercialisé la société ayant été liquidée. 

Le whisky Altore est un vatted malt distillé en Écosse dans les Highlands, mais vieilli et embouteillé en Corse près de Patrimonio.

Après avoir été distillé, le whisky brut de fût est acheminé en Corse, près de Patrimonio par Pierre-Francois Maestracci, célèbre restaurateur et œnologue Corse, où il est affiné dans des fûts de chêne ayant contenu du vin Cap Corse ou du Muscat local. Il est ensuite coupé avec l'eau de la source U Canale, permettant de faire passer le taux d'alcool de 70° à 40°.

Actuellement, ce whisky existe en deux versions :
 Altore 40°
 Altore Reserve Moresca Finish 40°

Note

Marque de whisky